A National Football League 2000-es szezonja a 81. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XXXV zárta, amelyet a Baltimore Ravens a New York Giants ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás 

* hosszabbítás után

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl